Alvarenga ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden

in Brasilien:
 Alvarenga (Minas Gerais)

in Portugal:
 Alvarenga (Arouca), Gemeinde im Concelho de Arouca
 Alvarenga (Lousada), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousada

Alvarenga ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Alvarenga (* 1986), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent.
 Guido Alvarenga (* 1970), paraguayischer Fußballspieler
 Herculano Alvarenga (* 1947), brasilianischer Paläontologe
 Joselita Alvarenga (* 1934), brasilianische Schauspielerin
 Reiver Alvarenga (* 1978), venezolanischer Judoka
 Rosa de Carvalho Alvarenga, Kauffrau und Sklavenhändlerin in der portugiesischen Kolonie Guinea
 Sandra Alvarenga (* 1988), US-amerikanische Schlagzeugerin